Kangru – miasteczko w Estonii, w gminie Kiili, w prowincji Harju
 Kangru – wieś w Estonii, w gminie Halinga, w prowincji Pärnu
 Kangru – wieś w Estonii, w gminie Märjamaa, w prowincji Rapla.